ULEB kup je nastao 2002. kao drugo natjecanje ULEB-a (Europskog udruženja košarkaških liga). U ovom natjecanju se natječu najjači košarkaški klubovi koji ne uspiju izboriti plasman u Euroligu, ali s tom razlikom da su ti klubovi financijski moćni i da dolaze iz jačih košarkaških liga, pa u njemu sudjeluju uglavnom klubovi iz petnnaestak najjačih europskih liga.

Sistem natjecanja je sličan ostalim europskim kupovima, tako da u prvom krugu sudjeluju momčadi raspodijeljene u skopine od četiri kluba te igraju dvostrukim liga-sistemom, te potom dva najuspješnija iz skupina idu u drugu grupnu fazu koju sačinjavaju četiri grupe po četiri kluba, te potom po dva najbolja idu u četvrtfinale. Ovo je drugo po snazi natjecanje u europi, slabije od Eurolige, ali jače od EuroChallenge-a, ili kasnije Lige prvaka.

Pobjednici i finalisti

Klubovi po uspješnosti

Uspješnost po državama

Poveznice 
 Euroliga
 EuroChallenge
 FIBA Liga prvaka

Vanjske poveznice 
 eurocupbasketball.com 
 linguasport.com, EuroCup

 

Europska klupska košarkaška natjecanja